Åmål kan syfta på:

Åmål – tätort i Sverige
Åmåls kommun – kommun i Dalsland 1971–
 Åmåls socken – socken i Dalsland
 Åmåls landskommun – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1863–1952
Åmåls stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1643–1971
Åmåls församling – en församling i Karlstads stift
 Åmåls landsförsamling – en församling i Karlstads stift i Dalsland 1643–1963
 Åmåls stadsförsamling – en församling i Karlstads stift i Dalsland 1643–1963
 Åmåls distrikt – ett distrikt i Åmåls kommun och Västra Götalands län
IFK Åmål – idrottsförening i Sverige
Fucking Åmål – svensk långfilm